Nedvĕd je češki priimek več oseb:

 Anton Nedvĕd - slovensko-češki skladatelj
 Pavel Nedvĕd - češki nogometaš
 Petr Nedvěd - češki hokejist

Glej tudi 
 Nedved